Sallai Tibor (1935–) színművész
 Sallai Tibor (1955–) artista, cirkuszművész
 Sallai Tibor (1969–) labdarúgó (Vác)
 Sallai Tibor (?–) gitáros (Akt)